Az 1994-es US Open női versenyét a spanyol Arantxa Sanchez-Vicario nyerte a német Steffi Graf előtt.

Kiemeltek 

  Steffi Graf (Döntős)
  Arantxa Sanchez-Vicario (Bajnok)
  Conchita Martinez (Harmadik kör)
  Mary Pierce (Negyeddöntős)
  Date Kimiko (Negyeddöntős)
  Lindsay Davenport (Harmadik kör)
  Jana Novotna (Elődöntős)
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)

  Mary Joe Fernández (Harmadik kör)
  Zina Garrison Jackson (Negyedik kör)
  Amanda Coetzer (Negyeddöntős)
  Sabine Hack (Első kör)
  Lori McNeil (Első kör)
  Anke Huber (Második kör)
  Magdalena Maleeva (Negyedik kör)
  Amy Frazier (Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

N1